Dicyemodeca är ett släkte av djur i stammen Rhombozoa. Dicyemodeca ingår i familjen Dicyemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dicyemodeca (släkte)
Dicyemodeca